Pat Brady (1914-1972), humoriste américain
 Pat Brady (1926-2009), footballeur américain américain
 Pat Brady (1936-), footballeur irlandais
 Pat Brady (1946), auteur de bande dessinée américain
 Pat Brady, homme politique républicain américain